Міре́цький — польське прізвище.

 Броніслав Мірецький (3 вересня 1903 — 16 серпня 1986) — римо-католицький священик
 Георгій Адамович Мірецький (6 травня 1929, Луцьк — 6 лютого 1978, Луцьк) — український радянський композитор, піаніст і педагог.
 Казимир Мірецький (16 травня 1830, Генуя — 25 жовтня 1911, Краків) — польський художник.

Польські прізвища